«Светлячок № 2» — рисованный мультипликационный журнал для самых маленьких.
Второй фильм детского мультипликационного журнала «Светлячок».

Альманах состоит из четырёх сюжетов-шуток: «Упрямый ослик», «Грязнуля», «Ящик с гвоздями» и «Потерялся чемодан».

Создатели

Сюжет 
Однажды ночью светлячок с фонариком ищет себе укрытие от дождя и залетает в открытое окно. Здесь на столе он находит журнал и начинает листать его. Светлячок светит своим фонарём на страницы и картинки в волшебном луче света оживают.

Упрямый ослик 

Юноша, катающий в парке детей на повозке с осликом, во время перерыва пожадничал и не дал своему ослу мороженого. Двое мальчишек решили проучить жадного извозчика. Они переоделись в костюм осла и впряглись в тележку. «Ослик» получился ужасно упрямый: он сбрасывает с себя юношу, не слушается его команд и отказывается везти детей. Тогда извозчик пробует уговорить его сорванной травой, бубликом. «Ослик» не соглашается и юноша, догадавшись, покупает ему мороженое, но не отдаёт, а привязав к палочке, заставляет везти повозку. Неожиданно мальчишки выскакивают из ослиного костюма, хватают мороженое и отдают его настоящему ослику. Теперь довольный ослик, управляемый двумя находчивыми мальчишками, послушно катает деток.

Длительность: 2 минуты 48 секунд.

Грязнуля 
Новелла «Грязнуля» была Светлячком пропущена и не показана, как неинтересная,можно считать, что сюжет утерян

Длительность: 7 секунд.

Ящик с гвоздями 
Плотник, стоя на мосту через реку и ремонтируя его, случайно уронил ящик гвоздями в воду. Находчивый мальчик-рыболов, сидевший в это время под мостом, предложил плотнику магнитом собрать гвозди со дна реки. Он забрасывает удочку с привязанным вместо крючка магнитом, собирает гвозди, но неожиданно большая щука проглатывает их вместе с магнитом. Мальчик и плотник с трудом вытягивают щуку из воды на мост, и вытряхивают из неё магнит с гвоздями. Все довольны: плотник — возвращённым гвоздям, мальчик — большому улову, рыбки — избавлению от щуки.

Длительность: 1 минута 40 секунд.

Потерялся чемодан 
Из грузовика, перевозящем вещи на квартиру, вывалился чемодан. Это увидела школьница, подобрала чемодан и побежала вдогонку. По дороге тяжёлый чемодан мешал ей нести школьный портфель и она повесила его на столбе электроопоры. Это заметил мастер-стекольщик со своим ящиком. Он снял портфель и побежал за девочкой, но стал его ронять из-за тяжёлого ящика со стёклами. И стекольщик решил оставить свой ящик у стены дома. Спортсменка-гребчиха с вёслами решила помочь и подобрала ящик, но тяжёлые длинные вёсла стали выскальзывать из руки и она оставила их на обочине. Мальчик на самокате подобрал вёсла, но не осилил ношу и бросил самокат. Девочка с собачкой вскочила на самокат и помчалась вслед. В конце концов все встречаются у подъезда дома, где водитель ищет чемодан, возвращают друг другу вещи и благодарят за круговую помощь.

Длительность: 3 минуты 22 секунды.

Видео 
Этот и другие мультфильмы киножурнала издавались на VHS и DVD компанией «Союз-Видео»: DVD-5; формат изображения — Standart 4:3 (1,33:1); звуковая дорожка — русская, Dolby Digital Stereo.

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы СССР 1962 года
Мультфильмы Петра Носова
2